Веряжка:

 Веряжка (приток Веряжи) — река в Российской Федерации, протекает в Новгородском районе Новгородской области. 
 Веряжка (приток Лемовжи) — река на территории России, протекает по Волосовскому району Ленинградской области.